Конвой №1212 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у червні 1943-го. 

Місцем призначення конвою був Рабаул – головна база у архіпелазі Бісмарку, з якої японці провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. Вихідним пунктом при цьому став атол Трук у східній частині Каролінських островів, де ще до війни була створена потужна база ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів. 

До складу конвою №1212 увійшли танкер Нічієй-Мару (Nichiei Maru, мав завдання передати паливо на флотський танкер Наруто, котрий постійно базувався у Рабаулі, здійснюючи там бункеровку кораблів та суден) та ще одне судно. Ескорт забезпечували есмінець Мікадзукі та мисливець за підводними човнами CH-33.

22 червня 1943-го судна вийшли з Труку та попрямували на південь. У цей період на комунікаціях архіпелагу Бісмарка ще не діяла авіація, проте вони традиційно знаходились під загрозою зі сторони підводних човнів США. Втім, проходження конвою №1212 відбулось без інцидентів і 27 червня він прибув до Рабаулу.

Примітки 

1212

1212